Кракра може да се отнася за:

 Кракра Пернишки – български военачалник.
 Кракра - средновековна крепост в югозападната част на Перник
 Кракра - нос на Антарктическия остров Ливингстън
 Кракра - пролом на река Струма в югозападната част на град Перник
 Кракра - село в Североизточна България.